Kampen om tungtvannet ist der norwegische Originaltitel folgender Produktionen:
 Kampf ums schwere Wasser, halbdokumentarischer Spielfilm von 1948
 Saboteure im Eis – Operation Schweres Wasser, Fernseh-Miniserie von 2015